Teti steht für: 

Teti (ägyptisch ttj) ist ein altägyptischer Personenname:

 Teti I., ein Pharao der 1. Dynastie
 Teti II., ein Pharao der 6. Dynastie
 Teti, war amtierender Schatzmeister in der altägyptischen 17. Dynastie unter König Nub-cheper-Re Anjotef 

Teti ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Teti, italienische Kostümbildnerin
 Michael Teti, US-amerikanischer Ruderer
 Paul Teti, US-amerikanischer Ruderer

Teti heißt folgender Ort:

 Teti (Sardinien), ein Ort in der Provinz Nuoro auf Sardinien

Weitere Verwendungen für Teti:

 Teti, Pyramide aus der 6. Dynastie, die bei Sakkara liegt
Siehe auch:
 Tähti